El Puig de la Torre és una muntanya de 159 metres que es troba al municipi de Rabós, a la comarca catalana de l'Alt Empordà.

Referències 

Muntanyes de Rabós